"Sanctuary" é o segundo single da banda inglesa Iron Maiden. O single foi lançando originalmente em 23 de maio de 1980. A música foi incluída no primeiro álbum da banda somente nos EUA, já na Europa a música não estava incluída.

A capa do single mostra o mascote da banda, Eddie, assassinando a primeira-ministra do Reino Unido na época, Margaret Thatcher. A imagem acabou causando uma pequena agitação da mídia local. Na maioria das cópias originais do single, Thatcher aparece com uma tarja preta nos olhos, porque a capa original (extremamente rara), foi considerada ofensiva. 

O single foi originalmente lançando em LP de 7" e 12". A versão 12" incluía uma faixa extra no lado A. O lado B inclui uma versão ao vivo da canção "Drifter" e uma versão também ao vivo da canção da banda de Ronnie Montrose, "I've Got the Fire", do álbum Paper Money, de 1974.

Em "Sanctuary", o primeiro solo de guitarra é tocado por Dennis Stratton, seguido de outro solo de Dave Murray. Nas versões ao vivo de "Drifter" e "I've Got The Fire", o primeiro solo é tocado por Murray, enquanto o segundo é tocado por Stratton.

Lista de reprodução 
 "Sanctuary" (Steve Harris, Paul Di'Anno, Dave Murray)
 "Drifter" (ao vivo no Marquee Club) (Steve Harris, Paul Di'Anno)
 "I've Got the Fire" (ao vivo no Marquee Club) (Ronnie Montrose)

Créditos 
 Paul Di'Anno - vocal
 Dave Murray - guitarra
 Dennis Stratton - guitarra, vocal de apoio
 Steve Harris - baixo, vocal de apoio
 Clive Burr - bateria

Canções gravadas por Iron Maiden
Singles de 1980
Canções de heavy metal
Canções compostas por Steve Harris
Canções compostas por Dave Murray